Вишняковка () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 451 человек. Почтовый индекс — 27643. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522581601.

Местный совет 
27645, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Вишняковка, ул. Молодёжная, 7, тел. 31-43-49. 

С 26 января 2016 года в связи с вхождением в Соколовскую объединенную территориальную общину, административно подчинена Соколовскому сельському совету, ул. Шевченко, 23, с. Соколовское Кировоградского района Кировоградской области. Телефон (0522) 310342.

Ссылки 
 Вишняковка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района